Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вірджинія Вейд.

Вейд потім виграла титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве з рахунком 4–6, 6–3, 6–1. Станом на 2017 рік Вейд залишалася останньою британкою, яка виграла Вімблдонський турнір в одиночному розряді серед жінок. На цьому турнірі кількість сіяних підвищилась з восьми до дванадцяти, а вже з наступного року їх було шістнадцять.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (півфінал)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (переможниця)
  Сью Баркер (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Бетті Стеве (фінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (знялася)
  Міма Яушовець (3 коло)
  Франсуаза Дюрр (3 коло)
  Кеті Мей (4 коло)

Діанне Фромгольтц знялась через хворобу. У сітці її замінила щасливий лузер Кріс О'Ніл.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір